Wa All Stars Football Club – ghański klub piłkarski, grający w pierwszej lidze, mający siedzibę  w mieście Wa.

Stadion 
Swoje domowe mecze klub rozgrywa na stadionie o nazwie Wa Sports Stadium w Wa, który może pomieścić 5000 widzów.

Reprezentanci kraju grający w klubie 
Stan na lipiec 2016.

Przypisy

Bibliografia 
Oficjalna strona klubu 

Ghańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 2006
Wa (Ghana)